Kufferath steht für:
Kufferath (Düren), Stadtteil von Düren in Nordrhein-Westfalen

ist der Familienname von:

 Antonia Kufferath (1857–1939), deutsch-belgische Sopranistin
 Daniel Kufferath (1753–1818), deutscher Papier- und Formenmacher

 Elisa Kufferath (1875–ca. 1899), belgische Violoncellistin
 Elisabeth Kufferath (* 1969), deutsche Violinistin
 Hans-Wilhelm Kufferath (1939–2016), deutscher Violoncellist, Dirigent u. Enkel von Wilhelm Kufferath
 Hubert Kufferath (1882–1957), belgischer Pilz- und Algenkundler
 Hubert Ferdinand Kufferath (1818–1896), deutscher Komponist
 Johann Hermann Kufferath (1797–1864), deutscher Komponist
 Juliane Kufferath (* 1968), deutsche Malerin
 Louis Kufferath (1811–1882), deutscher Komponist
 Maurice Kufferath (1852–1919), deutsch-belgischer Musiker
 Wilhelm Kufferath (1853–1936), deutscher Violoncellist
 Wilhelm Kufferath von Kendenich (1939–2022), Schweizer Kunstschaffender
der Firma GKD Gebrüder Kufferath, Mariaweiler
der Firma Kufferath, Werbeagentur in Graz